Саная Ирани (; род 17 сентября 1983 года) — индийская актриса, получившая известность за роли в нескольких популярных телесериалах, таких как ,  и «Как назвать эту любовь?». С 2013 года играет в сериале  канала Sony TV.

Карьера 
Санайя Ирани родилась и жила до начала учёбы в городе Мумбаи. Школьное образование получила в городе Ути. Продолжила учёбу в .

Карьера Санайи (вначале больше модельная, чем актёрская) началась со съёмок в нескольких рекламных роликах для таких компаний, как ,  и Pepsi.

Полноценная актёрская карьера Санайи началась в 2006 году с роли Бобо, подруги главной героини Зуни (Каджол) в фильме «Слепая любовь». За этими съёмками последовало участие в телевизионной драме канала  .

Свою первую главную роль Санайя получила в сериале канала STAR One . Небольшая роль у неё была во втором сезоне сериала Zara Nachke Dikha.

После окончания сериала , Санайе Ирани досталась главная роль (Кхуши Кумари Гупта) в сериале «Как назвать эту любовь?», — самом успешном на сегодняшний день проекте канала . Благодаря этой роли, Санайя стала широко известна не только в Индии. Сериал «Как назвать эту любовь?», который закончился 30 ноября 2012 года, уверенно вошёл в десятку лучших современных сериалов Индии и приобрёл множество поклонников.

В 2013 году Санайя Ирани сыграла роль бойкой современной девушки в телесериале . Этот сериал снят по мотивам индийского фильма 1980 года «Сестрички»

Личная жизнь 
С 2009 года встречается с партнёром по съёмкам в «Miley Jab Hum Tum» Мохитом Сегалом. Лучший друг — партнер по сериалам «Left Right Left» и «Miley Jab Hum Tum» — Арджун Биджлани. Лучшая подруга — Драшти Дхами. Так же у неё сохранились дружеские отношения со всеми партнёрами по сериалу «Как назвать эту любовь?» (Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?). 25 января 2016 года вышла замуж за Мохита Сегала в узком кругу близких друзей на Гоа.

Фильмография

Телевидение 

Телесериалы

Телевизионные шоу

Кинематограф

Премии

Примечания

Ссылки